

Лікавка — село, громада округу Ружомберок, Жилінський край.
 Лікавка — потік, протікає через північну частину округу Ружомберок.